El Coyote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso Coyote (ort), Veracruz, Tierra Blanca, 
 El Coyote, Amealco de Bonfil, ort,  
 El Coyote, Ezequiel Montes, ort, 
 Coyote, Coahuila, ort, Matamoros, 
 El Coyote, Sinaloa, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar